Франкфорт има више значења:
 Франкфорт
 Франкфорт (Мичиген)
 Франкфорт (Јужна Дакота)
 Франкфорт (Њујорк)
 Франкфорт (Илиноис)
 Франкфорт (Индијана)
 Франкфорт (Канзас)
 Франкфорт (Охајо)